L'espressione Father's Day ("festa del papà" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Father's Day – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland
Father's Day (o The Sins of the Children) – film del 1930 diretto da Sam Wood
Due padri di troppo (Fathers' Day) – film del 1997 diretto da Ivan Reitman
Father's Day – film del 1971
Father's Day – film del 2011 diretto da Adam Brooks, Matthew Kennedy e altri registi

Musica 
Father's Day – album del 1990 di Father MC

Televisione 
La festa del papà (Father's Day) – episodio della prima stagione della serie I Robinson
Kalikab non è mio figlio (Father's Day) – episodio della seconda stagione della serie animata del 1996 Superman
Il padre di Rose (Father's Day) – episodio della prima stagione della nuova serie di Doctor Who